Поди може бити:
Поди, насељено место у општини Бар
Поди, насељено место у општини Херцег Нови
Поди, насељено место у општини Колашин
Поди (Триљ), насеље града Триља, Република Хрватска